Krung Thai Bank Football Club é um clube de futebol da Tailândia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2008.

Clubes de futebol da Tailândia